Kleff ist der Familienname folgender Personen: 

 Bernhard Kleff (1876–1948), deutscher Schulrektor, Leiter des Heimatmuseums in Bochum und dort erster Stadtarchivar
 Gustav Kleff (1900–1967), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Hubert Kleff (* 1948), deutscher Politiker
 Michael Kleff (* 1952), deutscher Journalist und Autor
 Sanem Kleff (* 1955), deutsche Pädagogin türkischer Herkunft
 Wilhelm Kleff (1905–1986), römisch-katholischer Geistlicher, Dompfarrer an der Hohen Domkirche zu Köln
 Wolfgang Kleff (* 1946), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 KLEF
 Klev
 Kliff
 Cleff
 Clef